Биело-Поле () — город в Черногории, административный центр общины Биело-Поле.  По переписи населения Черногории 2003 года в городе проживали 15 883 жителей (по переписи 1991 года — 16 586 жителей).

Город расположен на северо-востоке страны, на высоте 550 м над уровнем моря, в долине которую пересекает горная река Лим.

История 

В монастыре Святого Петра написано знаменитое Мирославово Евангелие около 1190. года.

Достопримечательности 
Биело-Польские церкви — несколько храмов в городе и окрестностях, которые являются памятниками сербского средневекового искусства:
 Церковь во имя святых апостолов Петра и Павла конца XII века;
 Никольская церковь XIV века (бывший монастырь Николяц);
 Монастырь Подврх в 20 км от Биело-Поле, основанный в 1606 году, с росписями 1613—1614 годов;
 Монастырь Волявац в 30 км от Биело-Поле с церковью в честь Введения Пресвятой Богородицы во храм, основанный в XII веке;
 Монастырь Майсторовина (Равна-Риека) на берегу реки Лепешницы с церковью Святой Троицы (XVI—XVII века).

Демография 
В городе Биело-Поле в 2003 году проживало 11,5 тыc. совершеннолетних жителей, средний возраст 33,2 года (32,2 года у мужчин и 34,1 года у женщин). В городе есть 4244 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,74.

Основные этнические группы населения: сербы  (включая черногорцев): 59,2%, славяне-мусульмане (включая боснийцев): 35,76%

Примечания 

Города Черногории